Аскен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Аскен () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї